Auener Bach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Auener Bach (Gaulsbach), linker Zufluss zum Gaulsbach bei Langenthal, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Auener Bach (Körsch), Zufluss zum Ramsbach (Körsch) bei Riedenberg (Stuttgart), Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Auer Bach
 Auenbach